Anže Markovič (né le  à Kranj en Yougoslavie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club
Il attaque sa carrière en 2002 au HK Triglav dans le Državno Prvenstvo, le championnat slovène. En 2005, il rejoint le HK Slavija. En 2007, il part en Suède. Il porte les couleurs du Åmåls SK en Division 2 suédoise. De retour dans sa ville natale, il devient l'un des meilleurs pointeurs du championnat.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de Slovénie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 ||HK Triglav|| Ligue Slovène Jr. ||15||5||10||15||10||5||3||2||5||0 
|-
| 2002-2003 || HK Triglav || Državno Prvenstvo ||21||3||3||6||8||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2003-2004 ||HK Triglav || Ligue Slovène Jr.||19||18||14||32||33||4||3||2||5||0
|-
| 2003-2004 || HK Triglav || Državno Prvenstvo ||18||8||8||16||4||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2004-2005 || HK Triglav || Ligue Slovène Jr. ||17||23||7||30||8||4 ||0 ||1 ||1 || 0
|-
| 2004-2005 || HK Triglav || Državno Prvenstvo ||24||12||4||16||6||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Državno Prvenstvo ||17||1||3||4||6|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Interliga ||4||1||0||1||0||4||1||0||1||0
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Državno Prvenstvo ||25||5||2||7||10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Interliga ||16||6||5||11||6||8||1||2||3||2
|-
| 2007-2008 || Åmåls SK || Division 2 suédoise ||28||19||15||34||14|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HK Triglav || Državno Prvenstvo || 42|| 43|| 24|| 67|| 18|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || HK Triglav || Slohokej Liga ||4 || 2|| 3|| 5|| 0|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011 || HK Maribor || Slohokej Liga ||4 || 3|| 0|| 3|| 0|| || || || ||
|-
| HK Triglav || Slohokej Liga ||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011 || HK Triglav || Državno Prvenstvo || 4|| 2|| 0|| 2|| 0|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2011-2012 || HK Triglav || Slohokej Liga || 17|| 4|| 6|| 10|| 2|| 7|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 2011-2012 || HK Triglav || Državno Prvenstvo || 4|| 4|| 1|| 5|| 2|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || INL || 23|| 9|| 9|| 18|| 16|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || Državno Prvenstvo || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 5|| 6|| 0

Au niveau international

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il a déjà pratiqué le Roller in line hockey.

Statistiques

Références

Naissance à Kranj
Naissance en décembre 1985
Joueur slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Triglav
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Maribor
Attaquant de hockey sur glace